Twixt Love and Fire est un film muet de Henry Lehrman sorti en 1913.
 Twixt Love and Fire est un film muet de George Nichols sorti en 1914.

Voir aussi